

Населені пункти та їхні частини

 Боброво — гміна в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Боброво — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Боброво — село в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боброво — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Боброво — село в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Боброво — село в гміні Злоценець Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Боброво — частина міста Серпць у Серпецькому повіті Мазовецького воєводства
 Боброво — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Боброво — селище міського типу, Ленінський міський округ, Московська область
 Боброво — присілок, Ком'янське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Боброво — присілок, Ростиловське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область

Див. також 
 Боброве

Примітки